Bolla – in fisica, sacca di gas o di vapore immersa in un'altra sostanza
 Bolla di sapone – sfera creata con acqua e sapone, usata come passatempo
 Bolla – documento ufficiale di un'autorità imperiale
 Bolla pontificia o bolla papale – comunicazione ufficiale in forma scritta emanata dalla Curia Romana con il sigillo del Papa chiamata così per via del sigillo (d'oro).
 Bolla – in medicina, rigonfiamento dovuto a una raccolta di liquido limpido al di sotto dello strato esterno dell'epidermide
 Bolla (livella) – strumento di misura usato per determinare la pendenza di una superficie rispetto ad un piano orizzontale di riferimento 
 Bolla di accompagnamento – in economia e ragioneria, documento che accompagna un bene durante il suo trasporto
 Bolla speculativa – in economia, fase di mercato caratterizzata da un aumento considerevole e ingiustificato dei prezzi di uno o più beni
 Bolla immobiliare – bolla speculativa che si presenta periodicamente nei mercati immobiliari 
 Bolla di cristallo – in cristallomanzia, strumento di chiaroveggenti e medium 
 Alpe Bolla – alpeggio delle Prealpi Luganesi
 Bolla S.p.A. – azienda vinicola veneta
 Bolla del pesco – malattia crittogamica

Pagine correlate 

 Bolle

Altri progetti